

Persone 
 Scott Patterson (1958) – attore statunitense
 Scott Patterson (1992) – sciatore statunitense